Dubois [dyboa] může být:

příjmení

 Eugène Dubois (1858–1940), nizozemský anatom, geolog a paleantropolog
 Guillaume Dubois (1656–1723), francouzský římskokatolický duchovní, arcibiskup z Cambrai a kardinál
 Louis-Ernest Dubois (1856–1929), francouzský římskokatolický duchovní, arcibiskup pařížský a kardinál
 Marcel-Marie Dubois (1896-1967), francouzský římskokatolický duchovní, arcibiskup besançonský
 Marie Duboisová (Dubois; 1937–2014), francouzská herečka
 Serafino Dubois (1817–1899), italský šachový mistr a teoretik
 Stéphanie Duboisová (* 1986), kanadská profesionální tenistka
 Théodore Dubois (1837–1924), francouzský varhaník, hudební skladatel a pedagog
 Urbain Dubois (1818–1901), francouzský šéfkuchař

místopisné jméno 
 Dubois (Idaho)
 Dubois (Indiana)
 DuBois (Pensylvánie)
 Dubois (Wyoming)
 Rue Paul-Dubois, ulice v Paříži

další významy
 Dubois (automobilka) – francouzský výrobce automobilů (1953–1954)